kod ISO języka niemieckiego
 Symbol Niemiec według normy ISO 3166-1
 Deutsche Eislauf-Union